Тіксі (бухта) — бухта на півдні моря Лаптєвих, Росія
 Тіксі (смт) — селище міського типу в Росії, Булунський улус, Республіка Саха
  — аеропорт у Якутії.
 Тіксі — російський арктичний морський порт, розташований на узбережжі моря Лаптєвих.